Parres är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Parres ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Parres är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Parres. Runt Parres är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Piloña,  km väster om Parres. Omgivningarna runt Parres är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Asturien